El término Sampa puede referirse a los siguientes artículos:
 Sampa (Ghana), una ciudad de Ghana, en la región de Brong-Ahafo.
 SAMPA, un alfabeto fonético legible por ordenador basado en el Alfabeto Fonético Internacional.
 X-SAMPA, una variante de SAMPA desarrollada en 1995.
 São Paulo, la capital del estado de São Paulo, Brasil.
 Puede ser el nombre común de la planta Atriplex lampa.

Véase también
 Tsampa